Amphytrite spiralis är en ringmaskart som beskrevs av Armand-Marie-Vincent-Joseph Renier 1804. Amphytrite spiralis ingår i släktet Amphytrite och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
spiralis